Штыгашев — фамилия; имеет женскую форму Штыгашева.
 Штыгашев, Владимир Николаевич (род. 1939) — советский, российский государственный и общественный деятель. Председатель Верховного Совета Республики Хакасия (c 1992 года).
 Штыгашев, Иван Матвеевич (1861—1915) — первый шорский писатель, миссионер, переводчик, учитель, священник.
 Штыгашев, Пётр Тарасович (1886—1943) — хакасский поэт, педагог.